Сладжана Станкович (; 1965, Ниш — 5 июня 1999 года, Призрен) — сербская военнослужащая, участвовавшая в Косовской войне. Считается первой женщиной-добровольцем в армии Союзной Республики Югославии, отправившейся на бои в Косово. Скончалась от ранений, полученных после попадания снаряда из миномёта. Посмертно награждена орденом «За заслуги в области обороны и безопасности» I степени.

Биография 
Родилась в семье потомственных военных. У неё была сестра Весна.

24 марта 1999 года Сладжана объявила своей семье, что собирается отправиться на фронт в Косово и помочь сербским войскам. Попытки семьи отговорить девушку не увенчались успехом, и она уехала на фронт. Сладжана занималась помощью раненым бойцам. Примерно через месяц после своего отъезда она сообщила, что обвенчалась с русским добровольцем Юрием Осиповским в призренском монастыре Святых Архангелов (на венчании кумом был командир Сладжаны, командующий 549-й моторизованной бригадой Божидар Делич).

2 июня Сладжана должна была приехать домой с Юрием, но в последний момент она предоставила право на возвращение домой сослуживцу. 5 июня около села Планея она вывозила раненых на санитарном автомобиле, когда в них попала мина из миномёта, выпущенная с территории, контролируемой албанскими повстанцами. Тяжело раненую Сладжану русские донесли на руках в больницу, но некий албанский врач отказался её оперировать. Сладжана скончалась от последствий ранений и неоказания своевременной медицинской помощи.

Уже по телефону подруга Сладжаны сообщила родным о ее гибели: в Доме армии сначала это опровергали, но затем признали, что Сладжана действительно погибла. На похоронах присутствовал Юрий, который уже готовился к гражданской церемонии бракосочетания и даже купил свадебное платье. Юрий прослужил ещё полгода в Косове, после чего уехал. Отец Сладжаны пережил дочь ненадолго, а мать отказалась возвращаться в Ниш. В дневниках Сладжаны родные вскоре нашли записи о грядущем отправлении в Косово и загадочной уверенности дочери в том, что она погибнет на фронте.

Спустя три года после смерти Сладжаны семья собрала средства на открытие памятника, а в 2013 году в Нише одна из улиц была переименована в честь Сладжаны Станкович. Сладжана также посмертно награждена югославским орденом «За заслуги в области обороны и безопасности» (в СФРЮ он носил имя «Орден Военных заслуг»).

Примечания

Ссылки 
 Slađana Stanković – srpska heroina novijeg doba 

Военные Сербии
Женщины Югославии в войнах
Участники Косовской войны
Умершие от ран